Axymyia är ett släkte av tvåvingar. Axymyia ingår i familjen Axymyiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Axymyia